Эрве (Герве, Гервэ; фр. Hervé) — французское имя бретонского происхождения.

Династическое имя 
 Эрве I де Мортань (ум. после 955)
 Эрве II де Мортань (ум. после 980)
 Эрве III (виконт Леона)
 Эрве IV (виконт Леона)
 Эрве IV де Донзи (ок. 1175—1222) — феодал, один из самых значительных французских сеньоров времен правления короля Филиппа II Августа.

Фамилия 
 Эрве, Гюстав (1871—1944) — французский социалистический и фашистский политик.
 Эрве, Жан (?) — французский регбист, чемпион Олимпийских игр 1900.
 Эрве, Люсьен (1910—2007) — французский фотограф венгерского происхождения.
 Эрве, Флоримон (1825—1892) — французский композитор оперетт.
 Эрве, Эдмон (род. 1942) — французский политик.
 Эрве, Эдуар (1835—1899) — французский публицист.

Топоним 
 Эрве — коммуна в департаменте Верхняя Сона (Франция).

См. также 
 Эрв — коммуна в провинции Льеж (Бельгия).
 Эрви (Эрвина) — марийское женское имя.